Alexandre Camerlo, producteur et metteur en scène de théâtre et d'opéra français ;
 Humbert Camerlo (1943-2020), metteur en scène d'opéra français ;
 Paul Camerlo (1899-1980), chanteur, metteur en scène et directeur d'opéra français.